Voici la liste des planètes mineures numérotées de 444001 à 445000. Les planètes mineures sont numérotées lorsque leur orbite est confirmée, ce qui peut parfois se produire longtemps après leur découverte. Elles sont classées ici par leur numéro et donc approximativement par leur date de découverte.
Certaines dates ont une note précisant que les circonstances de la découverte renvoient aux règles définies dans la circulaire MPEC 2010-U20 du Centre des planètes mineures.

Planètes mineures 444001 à 445000

444001-444100

444101-444200

444201-444300

444301-444400

444401-444500

444501-444600

444601-444700

444701-444800

444801-444900

444901-445000

Sources 
  Base de données du Centre des planètes mineures

Notes et références 

Liste des planètes mineures de 400 001 à 500 000